Ghadi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Al-Ghadi (* 1962), nordjemenitischer Leichtathlet
 Ali Al-Ghadi (* 1952), nordjemenitischer Leichtathlet